Az itt látható epizódlista az Áldott jó nyomozó című amerikai televíziós sorozatának részeit tartalmazza.

Epizódok

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái